Aleksandr Nikolaevič Afinogenov (1904-1941) – drammaturgo russo
 Denis Afinogenov (1974) ex hockeista su ghiaccio russo
 Maksim Afinogenov (1979) – hockeista su ghiaccio russo